

Елміра — місто, штат Нью-Йорк
 Елміра — місто, штат Нью-Йорк
 Елміра — селище, штат Міссурі
 Елміра — переписна місцевість, штат Каліфорнія